Торосевич — прізвище.

Відомі носії 
 Теодор Торосевич (1789—1876) — львівський фармацевт і бальнеохімік вірменського походження.
 Юзеф Торосевич (1784—1869) — польський доктор медицини вірменського походження, громадський діяч, меценат.